Старая Отрада — название населенных пунктов в России:

 Старая Отрада — село в Куюргазинском районе Башкортостана
 Старая Отрада — посёлок Кировского района города Волгограда
 Старая Отрада — деревня в Мценском районе Орловской области.